Schouder van een groot viervoetig dier; zie ook Schofthoogte
 een schuif in een duiker of een sluis
 een niet door (schaft)pauzes onderbroken deel van de werkdag (oorspr. "scof", een kwart van de werkdag, van "schuiven")
 een gemene vent, een naarling (oorspr. "schoelje", scheldwoord voor een roofridder die het daglicht schuwt als de uil, ook "schavuit")
 Schoft (film), een Nederlandse film uit 2009
 Felix Schoft, een Duits teamlid uit de FIS Team Tour 2009